

Кобильниця — гміна в Слупському повіті Поморського воєводства
 Кобильниця — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кобильниця — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кобильниця — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Кобильниця — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства